Семире́чье:
 Семиречье — историческая область на территории Пакистана, Индии и Тибета.
 Семиречье — географическая область в Средней Азии.
 Семиречье — деревня в Смоленском районе Смоленской области России.
 Семиречье — монтёрский пункт в Аяно-Майском районе Хабаровского края.
 «Семиречье» — исторический роман-трилогия советского писателя Николая Чекменёва.

См. также 
 Семь